Cyrano de Bergerac (1619-1655) – francuski filozof i pisarz

Tytuły dzieł 
 Cyrano de Bergerac – dramat Edmonda Rostanda
 Cyrano de Bergerac – film z 1950 roku
 Cyrano de Bergerac – film z 1990 roku

Zobacz też 
 Bergerac (ujednoznacznienie)